Frostschaden steht für:

 Frostschaden (Kulturpflanzen)
 Frostschäden (Weinbau)
 Winterschäden und Frostschäden, siehe Auswinterung (Pflanze)

Siehe auch:
 Frostaufbruch, Verwitterung von Gesteinen und anderen Feststoffen
 Frostbeule, Hautveränderungen durch Kälte
 Frosthub, Anhebung des Untergrunds durch Bodenfrost
 Waldschäden #Frost